Свято́й Джузе́ппе () — имя ряда святых Римско-католической церкви, преимущественно итальянского происхождения:
 Джузеппе из Леонессы () (1556—1612)
 Джузеппе из Копертино (1603—1663) — итальянский монах-францисканец, который почитается как мистик и святой Римско-католической церкви.
 Джузеппе Бенедетто Коттоленго (1786—1842) — святой Римско-католической церкви, священник, основатель нескольких католических монашеских конгрегаций, среди которых наиболее известна женская конгрегация «Сёстры святого Иосифа» (SSGC).

Также итальянцы называют «Сан Джузеппе» Святого Иосифа Обручника и Иосифа Аримафейского.

См. также 
 Святой Иосиф (значения)
 Сан-Джузеппе-деи-Театини
 Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями (San Giuseppe dei Falegnami, храм Святого Иосифа Плотника) — церковь на Римском форуме, построенная поверх Мамертинской тюрьмы

Католические святые